Härlöv kan avse:

Härlöv, Alvesta kommun – en småort i Alvesta kommun
Härlöv, Kristianstads kommun – en by i Norra Åsums socken i Kristianstads kommun